Admiralität steht für:
 Admiralität, die oberste Kommandobehörde einer Seestreitkraft
 Admiralität (Vereinigtes Königreich), ehemalige britische Behörde
 Kaiserliche Admiralität, Behörde im Deutschen Kaiserreich
 Admiralität (Sankt Petersburg), Architekturdenkmal in St. Petersburg
 Admiralität von Hamburg, eine Fregatte unter hamburgischer Flagge
 Admiralität (Republik der Sieben Vereinigten Provinzen), Behörden in der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen